Маковеево — деревня в Локнянском районе Псковской области России. 

Входит в состав Подберезинской волости.

Расположена в 37 км к востоку от райцентра Локня на правом берегу реки Ловать, к югу от волостного центра, села Подберезье.

Численность населения деревни составляла 56 жителей в 2000 году, 44 жителя в 2011 году.

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района